La entrada Californio puede tener al menos tres significados:
 El gentilicio de los antiguos pobladores de California bajo dominio mexicano.
 Un elemento químico cuyo número atómico es el 98, noveno miembro de los elementos transuránicos. Fue obtenido artificialmente en la Universidad de California en 1959 por Seaborg y sus colaboradores. .
 Un hermano de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Ánimas, conocida también popularmente como Cofradía California. Semana Santa de Cartagena, España.